Chiesa di Santa Maria della Sanità a Castellammare di Stabia
 Chiesa abbazia di Santa Maria della Sanità a Genova (quartiere di Castelletto)
Chiesa di Santa Maria della Sanità a Milano
Chiesa di Santa Maria della Sanità a Napoli
Chiesa di Santa Maria della Sanità a San Giovanni in Fiore